Сан Пјеро има више значења:
 Сан Пјеро (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Сан Пјеро (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Сан Пјеро (Месина), је насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Сан Пјеро (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Сан Пјеро а Сјеве